Uru-Pa-In – gruppo etnico del Brasile
 Urupá – municipio dello stato di Rondônia, in Brasile